Li Wei (1687-1738) – politico cinese
Li Wei (1919-2005) – attore cinese
Li Wei (1975) – calciatore cinese
Li Wei  – goista cinese
Li Wei  – nuotatrice cinese
Li Wei  – ciclista cinese